Anser bezeichnet:

 Feldgänse, eine Tiergattung
 α Vulpeculae, einen Stern
 (8435) Anser, einen Asteroiden
 Anser (Insel), die zweitgrößte Insel des Solowetskij Archipels im Weißen Meer

Siehe auch:
 Gänsevögel